Голос народу — загальне поняття на позначення громадської, суспільної думки. Це переклад латинського виразу Vox populi.

«Голос народу» — назва низки ЗМІ, зокрема газет:

 Голос народу (Пустомити)
 Голос народу (газета)
 Голос народу (Івано-Франківщини)